The Good Companions (1933), een film van Victor Saville
The Good Companions (1957), een film van J. Lee Thompson
The Good Companions (televisieserie), een tv-serie uit 1980 van Bill Hays en Leonard Lewis